Квон () — корейская фамилия. Известные носители:

 Квон, Андрей Валерьевич (род. 1989) — узбекистанский шахматист, гроссмейстер (2018).
 Квон, Вячеслав Васильевич (род. 1964) — российский политик.
 Квон, Зе Дон (Дмитрий Харитонович) (род. 1950) — советский и российский учёный-физик, специалист в области физики конденсированного состояния, член-корреспондент РАН (2022).
 Квон Джин Су — персонаж и один из главных героев телесериала «Остаться в живых».
 Квон Дыг Ин Петр (1805—1839) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Квон Ён У (род. 1981) — корейский дзюдоист.
 Квон Киок (1901—1988) — первая кореянка-пилот, первая женщина-пилот в Китае.
 Квон Сохён (род. 1994) — южнокорейская певица, макнэ группы 4Minute.
 Квон Сун Хва — персонаж и одна из главных героев телесериала «Остаться в живых».
 Квон Сун Чхон (род. 1959) — южнокорейский боксёр.
 Квон Хёк Чу (род. 1985) — корейский скрипач.
 Квон Чжи Ён (род. 1988) — корейский исполнитель, лидер группы Big Bang.
 Квон Ынби (род. 1995) — южнокорейская певица, бывшая участница южнокорейско–японской женской группы IZ*ONE.